Rožnik steht für:

 Rožnik (Berg), Waldhügel in Ljubljana, Slowenien
 Rožnik (Ljubljana), Stadtbezirk von Ljubljana, Slowenien
 Rožnik (Grosuplje), Ortsteil der Gemeinde Grosuplje, Region Dolenjska, Slowenien